Tuareg-Schwert steht für:

 Tuareg-Mandingo-Schwert, ein Schwert mit einer geraden, zweischneidigen Klinge mit einem starken Hohlschliff
 Tuareg-Kurzschwert, ein Schwert, mit einer geraden, zweischneidige Klinge. Die Klinge ist glatt, blattförmig, ohne Mittelgrat und ohne Hohlschliff.
 Takouba, ein Schwert, mit einer geraden, zweischneidigen Klinge. Die Klinge verjüngt sich vom Gefäß leicht zur Spitze hin. Das Gefäß verfügt über kurze aber breite Parierstange, welche in der Regel mit Leder umwickelt ist.

Siehe auch:
 Telek (Dolch), ein Dolch der Tuareg